Dark Streets (1929), een Amerikaanse film onder regie van Frank Lloyd
Dark Streets (2008), een Amerikaanse film onder regie van Rachel Samuels